Bertia (slak), geslacht van slakken
 Bertia (schimmel), schimmelgeslacht